Kummer může být:

 Ernst Eduard Kummer (1810–1893), německý matematik
 Siegfried Adolf Kummer (1899–?), německý mystik a germánský obrozenec
Petr Kummer (1950), německý spisovatel

 dřívější německý název vesnice Hradčany, části města Ralsko v okrese Česká Lípa

Rozcestníky - příjmení